Аталидите (; ) са гръцка владетелска династия по времето на елинизма, която управлява царство Пергам в Мала Азия от 282 пр.н.е. до 133 пр.н.е.

Владетели 

 Филитер (282 пр.н.е. – 263 пр.н.е.)
 Евмен I (263 пр.н.е. – 241 пр.н.е.)
 Атал I Сотер (241 пр.н.е. – 197 пр.н.е.)
 Евмен II (197 пр.н.е. – 160 пр.н.е.)
 Атал II Филаделф (160 пр.н.е. – 138 пр.н.е.)
 Атал III Филометор (138 пр.н.е. – 133 пр.н.е.)
 Евмен III Аристоник (претендент 133 пр.н.е. – 129 пр.н.е.)

През 133 пр.н.е. Атал III завещава Пергам на Римската република. Аристоник, незаконен син на Евмен II, въстава против римляните и става цар под името Евмен III до 129 пр.н.е.

Генеалогия

Източници 
 Shipley (2000). The Greek World After Alexander, 323 – 30 B.C.
 Hansen, Esther V. (1971). The Attalids of Pergamon. Ithaca, New York: Cornell University Press; London: Cornell University Press Ltd. ISBN 0-8014-0615-3.
 Kosmetatou, Elizabeth (2003) „The Attalids of Pergamon“, in Andrew Erskine, ed., A Companion to the Hellenistic World. Oxford: Blackwell: pp. 159 – 174. ISBN 1-4051-3278-7. text

 
Династии
 
3 век пр.н.е.
2 век пр.н.е.